Aldo Maccione (né en 1935), acteur et chanteur italien ;
 , commune italienne ;
 , refuge de montagne italien.